Székely György: Dózsa György megnevezése több régi forrásban.
 Székely György (1918–2012) színháztörténész, rendező, színigazgató
 Székely György (1923–1969) fotográfus
 Székely György (1924–2016) történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
 Székely György (1926–2017) Széchenyi-díjas neurobiológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
 Székely György (1955–2017) régész, numizmatikus
 Székely György (1995) labdarúgó